«Корпорация «Иркут» — российская авиастроительная корпорация. Штаб-квартира расположена в Москве. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Из-за вторжения России на Украину, корпорация находится под санкциями стран Евросоюза, США и ряда других стран

История 
Иркутский авиационный завод основан в 1934 году в  Иркутске.

В 1992 году завод прошёл процесс приватизации. Позднее на базе завода было создано открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут».

В 2015 году корпорация «Иркут» стала победителем конкурса «Авиастроитель года» в номинации «За успехи в выполнении государственного оборонного заказа».

8 июня 2016 года представлен самолёт МС-21. 29 сентября — первый полёт учебно-тренировочного самолёта Як-152

28 мая 2017 года — первый полёт пассажирского самолёта МС-21-300.

Собственники и руководство 
Основные владельцы компании на 2016 год — «Объединённая авиастроительная корпорация» (85,12 %), компания «Сухой» (9,45 %), в свободном обращении находится 5,43 % акций.

Председатель совета директоров компании — Юрий Слюсарь. Генеральный директор — Андрей Богинский.

Структура 
«Корпорация „Иркут“» имеет следующую структуру:
 Корпоративный центр — обеспечивает комплексное управление
 Инженерный центр им. А. С. Яковлева — разработка новой авиационной техники, а также модернизацию и конструкторское сопровождение эксплуатации ранее спроектированных самолётов.
 Иркутский авиационный завод — филиал в Иркутске. Производит Су-30, Як-130, компоненты для Airbus A320. Разворачивает производство МС-21.
 Филиал в Воронеже — участвует в разработке МС-21. Тесно взаимодействует с Воронежское акционерное самолетостроительное общество.
 Филиал в Ульяновске — участвует в разработке МС-21. Тесно взаимодействует с «Авиастар-СП»

Самолёты, производящиеся корпорацией

Гражданские авиалайнеры

Военные самолеты

Основные дочерние компании 
На конец 2015 года:
 ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева» : 75,46 %
 ЗАО «Бета Ир»: 72 %
 ЗАО «Техсервисавиа»: 51 %

Основные финансовые показатели 
Финансовые показатели за 2014 год, млрд р.: активы — 150,3; оборот — 59,4; чистая прибыль — 1. Финансовые показатели за 2015 год, млрд р.: активы — 178,3; оборот — 82,8; чистая прибыль — 1,5. Финансовые показатели за 2016 год, млрд р.: активы — 225; оборот — 99,9; чистая прибыль — 2,2.

Размер выручки по типам продукции за 2015 год, млрд р.:
 программа Су-30 — 42,9;
 программа Як-130 — 17,7;
 программа МС-21 — 16,7;
 кооперация с Airbus — 0,32;
 прочее — 2,55.

Санкции 
28 июня 2022 года, из-за вторжения России на Украину, корпорация и её дочерние компании внесены в блокирующий санкционный список США. Кроме того, блокировке подлежат все организации на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие «Иркуту»

6 октября 2022 года корпорация внесена в санкционный список Евросоюза так как производит истребители, которые использовались Вооруженными силами России во время агрессивной войны России против Украины, таким образом, корпорация «Иркут» несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В декабре 2022 внесена в санкционные списки Канады. С 27 января 2023 года под санкциями Японии.

Кроме того корпорация внесена в санкционные списки Швейцарии, Украины и Новой Зеландии

Авиация 
«Иркут» имеет свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения АОН-02-11-001 от 27.04.2011 и воздушные суда: самолёт Ан-12 (1 шт.), вертолёт Ми-8МТВ-1 (1 шт.).

См. также 
 Список авиационных заводов России

Примечания

Ссылки 
 Сайт корпорации 
 Обязательное раскрытие информации 

Предприятия Иркутска
Производители вооружений России
Компания Сухой
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину